Crítico de cinema de renome. Deu o nome a um prêmio muito importante, que distingue os bons actores.

Prêmios de cinema
Cinema da França